Sauer kan som auktorsförkortning betyda:

* Friedrich Ludwig Ferdinand Sauer/Friedrich Fritz Ludwig Ferdinand Sauer
 Jonathan Deininger Sauer
 Richard John Sauer, (araknolog)

Robotskapade auktorsförkortningar